Милютинское сельское поселение — муниципальное образование в Милютинском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — станица Милютинская.

Административное устройство 
В состав Милютинского сельского поселения входят:
 станица Милютинская
 хутор Агропролетарский
 хутор Новокузнецов
 хутор Образцов
 хутор Старокузнецов
 хутор Терновой
 хутор Широкий Лог
 хутор Юдин

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Милютинского района